Multisampling bezeichnet:

 ein Verfahren der Tonbearbeitung, siehe Sampling (Musik)
 eine Technik in der Computergrafik, siehe Antialiasing (Computergrafik)